Le Grand Prix moto d'Aragon 2019 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2019. 

Cette  du Grand Prix moto d'Aragon s'est déroulée du 20 au  sur le circuit Motorland Aragon.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

Notes et références 

2019
Sport en Espagne en septembre 2019
Aragon